Козлув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Мехувский повят, Малопольское воеводство. Административным центром гмины является село Козлув.

Население — 4971 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Населённые пункты 
Богданув, Брыздзын, Вежбица, Волица, Камёнка, Карчовице, Кемпе, Козлув, Марциновице, Пшибыславице, Пшисека, Рогув.

Соседние гмины 
 Гмина Харшница
 Гмина Ксёнж-Вельки
 Гмина Сендзишув
 Гмина Водзислав
 Гмина Жарновец

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства